Bonte mierlijster
 Cryptische mierlijster
 Gebandeerde mierlijster
 Gestreepte mierlijster
 Kortstaartmierlijster
 Mexicaanse mierlijster
 Roodborstmierlijster
 Roodkapmierlijster
 Roodstaartmierlijster
 Roodvoorhoofdmierlijster
 Schwartz' mierlijster
 Zwartkeelmierlijster
 Zwartkopmierlijster